Oreoxis humilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Oreoxis humilis ingår i släktet Oreoxis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
humilis